

31 октября 

 Абшир, Дэвид (88) — американский дипломат, постоянный представитель США в НАТО (1983—1987) .
 Гинецинский, Владислав Ильич (73) — советский и российский психолог и педагог, профессор кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития Санкт-Петербургского государственного университета, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1999) .
 Джигули, Ахмет (56) — турецкий певец .
 Ларетей, Кяби (92) — эстонская пианистка и писательница, бывшая жена режиссёра Ингмара Бергмана .
 Мотосима, Хитоси (92) — японский политик, мэр Нагасаки (1979—1995) .
 Партридж, Пэт (81) — британский футбольный судья, входивший в список ФИФА .
 Скороходов, Владимир Николаевич (63) — российский инженер-металлург и хозяйственный деятель, заместитель председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (с 2003 года), лауреат Государственной премии СССР в области техники (1982) .
 Селлани, Ренато (88) — итальянский джазовый пианист и композитор .
 Софрон (Мудрый) (90) — украинский религиозный деятель, епископ Ивано-Франковской епархии УГКЦ (1997—2005) .
  (81) — американский композитор и дирижёр, одиннадцатикратный лауреат премии «Эмми», номинант на премию «Оскар» (1971), самый заслуженный композитор и дирижёр в истории американского телевидения .

30 октября 

 Алиев, Джаннат Салман оглы (60) — первый официальный азербайджанский миллионер, общественный и политический деятель .
 Вильпен, Ксавье де (88) — французский политик, сенатор (1986—2004), председатель сенатской комиссии по международным делам, обороне и вооружённым силам (1993—2002), отец Доминика де Вильпена .
 Исмаил, Мухаммед Шейх (?) — сомалийский военный деятель, руководитель полиции Сомали (2014) .
 Менино, Томас (71) — американский политик, мэр Бостона (1993—2014); рак .
 Нургалиев, Жомарт Мирасович (56) — казахстанский хозяйственный и государственный деятель, аким Костаная (2009—2012), аким Кокшетау (с 2014 года) .
 Рутберг, Илья Григорьевич (82) — советский и российский актёр театра и кино, педагог; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2002), отец актрисы Юлии Рутберг .
 Тёрнер, Кристофер (81) — британский дипломат и государственный деятель, губернатор островов Теркс и Кайкос (1982—1987) и Монтсеррата (1987—1990) .
 Тибар, Марко Оскарович (81) — советский государственный деятель, генерал-лейтенант милиции, министр внутренних дел Эстонской ССР (1979—1990) .
 Тэнасе, Константин Михайлович (65) — советский и молдавский филолог, журналист и писатель, общественный и политический деятель, депутат Верховного Совета ССР Молдова (1990—1993), лауреат Национальной премии (2012) .
 Флавьер, Хуан (79) — филиппинский государственный деятель, министр здравоохранения (1992—1995), временный президент Сената Филиппин (2002—2007) .
 Хирон Варгас, Артуро (76) — чилийский государственный деятель, министр здравоохранения Чили (1972—1973), личный врач президента Сальвадора Альенде .
 Черкасов, Иван Максимович (90) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы; участник Парада Победы 1945 года .

29 октября 
 Ингессон, Клас (46) — шведский футболист, полузащитник .
 Лукиных, Людмила Михайловна (60) — советский и российский врач-стоматолог, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии (c 1991 года) и главный врач стоматологической поликлиники (с 1999 года) Нижегородской государственной медицинской академии, заслуженный врач Российской Федерации (2010) .
 Минеев, Алексей Петрович (89) — бывший главный агроном и председатель колхоза им. Ленина Калганского района Читинской области, депутат Верховного Совета СССР пятого созыва .
 Рахимов, Вахоб Рахимович (79) — советский и узбекский учёный-геолог, академик Академии наук Республики Узбекистан .
 Ровнин, Лев Иванович (85) — советский геолог и государственный деятель, министр геологии РСФСР (1970—1987), Герой Социалистического Труда (1968) .
 Хаслер, Райнер (56) — лихтенштейнский футболист, получивший звание лучшего футболиста Лихтенштейна всех времён (2003) (о смерти объявлено в этот день) .
 Хатомкин, Михаил Семёнович (64) — российский хозяйственный деятель, генеральный директор авиакомпании «Ижавиа» (1999—2011) .
 Хиллс, Родерик (83) — американский юрист и бизнесмен, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (1975—1977) .

28 октября 

 Афонин, Серафим Захарович (79) — советский и российский металлург, государственный деятель; председатель Комитета РФ по металлургии (1993—1996), заместитель министра промышленности РФ (1996—1998) .
 Бубликов, Алексей Васильевич (89) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, награждённый пятью медалями «За отвагу» .
 Вайнцирль, Эрика (89) — австрийский историк .
 Гранаускас, Ромуальдас (75) — советский и литовский писатель .
 Киннелл, Голуэй (87) — американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии (1983) .
 Крылов, Дмитрий Анатольевич (50) — российский автогонщик, неоднократный чемпион России по авторалли .
 Маккей, Росс (98) — канадский географ, иностранный член Российской академии естественных наук .
 Пакссон, Джим (старший) (81) — американский баскетболист .
 Сата, Майкл (77) — президент Замбии (с 2011 года) .
 Швецова, Людмила Ивановна (65) — советский и российский государственный и политический деятель, заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации VI созыва от партии «Единая Россия» (с 2011 года) .
 Шультен-Баумер, Уве (88) — немецкий тренер по выездке, тренер пятикратной олимпийской чемпионки Изабель Верт .

27 октября 
 Аксёнов, Владимир Иванович (86) — советский и российский организатор оборонной промышленности, генеральный директор научно-исследовательского проектно-технологического института «Микрон» (1991—2005) .
 Аралбаева, Амина Кашфиевна (86) — советская актриса, театровед и переводчица, заведующая литературной частью Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури (1956—1982) .
 Буланже, Даниэль (92) — французский писатель, поэт, драматург, сценарист и актёр .
 Карагодин, Иван Алексеевич (74) — советский и российский хозяйственный деятель, бывший управляющий трестом «Ставропольхимстрой», генеральный директор ОАО «Невинномысскстрой», заслуженный строитель Российской Федерации (1994) .
 Кенни, Боб (83) — американский баскетболист, чемпион летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Малышев, Иван Ермолаевич (93) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) .
 Мвелазе, Пиндиле (31) — южноафриканская боксёр-профессионал; последствия спортивной травмы .
 Монро, Иэн (87) — новозеландский военно-морской офицер и гидрограф, офицер Ордена Британской империи .
 Мусаев, Жура Азимбаевич (85) — советский и узбекский биолог, академик Академии наук Республики Узбекистан .
 Поспелов, Глеб Геннадьевич (84) — советский и российский искусствовед, историк искусства .
 Сарапас, Леопольд Феликсович (87) — советский и российский журналист, главный редактор «Амурской правды» (1971—1990), заслуженный работник культуры РСФСР .
 Тейлор, Старк (92) — американский политик, мэр Далласа (1983—1987) .
 Шёльд, Лейф (79) — шведский футболист и хоккеист, чемпион Швеции по футболу в составе «Юргорден» (1964), лучший бомбардир чемпионата (1962) .

26 октября 
 Алибеков, Джамиль Адил оглы (86) — советский и азербайджанский писатель .
 Бертен, Франсуаз (89) — французская актриса («Правда о Чарли», «Просто вместе»)  .
 Гримальди, Артуро (63) — аргентинский теннисист и спортивный функционер, президент федерации тенниса Аргентины (с 2009 года); рак .
 Иванова, Антонина Петровна (68) — советская и российская актриса, артистка «Театра на Спасской» (Киров) .
 Китаев, Вячеслав Владимирович (79) — российский путешественник, спортсмен и художник .
 Мейива, Сензо (27) — южноафриканский футболист, вратарь и капитан сборной ЮАР по футболу; убийство .
 Никулина, Татьяна Николаевна (84) — советская актриса и артистка цирка, вдова Юрия Никулина .

25 октября 

 Брюс, Джек (71) — шотландский музыкант, мультиинструменталист, композитор, певец; участник группы Cream, один из лучших бас-гитаристов всех времён согласно опросу журнала Rolling Stone (2011) .
 Джаббари, Рейхан (26) — иранская женщина, казнённая по приговору суда за совершённое убийство .
 Исигами, Пётр Батист Тадамаро (93) — японский прелат, член монашеского ордена капуцинов, епископ Нахи (1972—1997) .
 Каптаренко, Александр Александрович (102) — советский инженер-конструктор, писатель, судья всесоюзной категории по настольному теннису, старейший в истории Олимпийских игр участник эстафеты Олимпийского огня (2013) .
 Киндурис, Бронюс (70) — советский и литовский актёр, музыкант и певец .
 Кодзасов, Сандро Васильевич (76) — советский и российский лингвист, специалист по фонетике, старший научный сотрудник Института русского языка РАН .
 Моралес Тронкосо, Карлос (74) — доминиканский политик, вице-президент (1986—1994), министр иностранных дел (1994—1996, 2004—2014) .
 Рудских, Александр Григорьевич (80) — советский и белорусский тренер и спортивный деятель, глава белорусской федерации лёгкой атлетики, главный тренер сборной Белоруссии, заслуженный тренер СССР и Республики Беларусь .
 Стрэссмен, Марша (66) — американская актриса; рак груди .
 Тимченко, Сергей Дмитриевич (61) — украинский политик 
 Шадхан, Игорь Абрамович (74) — советский и российский режиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2010) .

24 октября 

 Андерсон, Ким (71) — шведская актриса .
 Бротон, Джексел (89) — американский кадровый офицер и лётчик ВВС США, кавалер Креста Военно-воздушных сил .
 Драго, Роберто (91) — перуанский футболист .
 Зайцев, Владимир Ильич (73) — советский и российский актёр и режиссёр, создатель и художественный руководитель народного театра юного зрителя Смоленска, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1999) .
 Згурский, Валентин Арсентьевич (87) — советский государственный деятель, председатель Киевского горисполкома (1979—1989), Герой Социалистического Труда (1981) .
 Каменский, Алексей Васильевич (87) — советский и российский живописец и график-нонконформист .
 Мулаудзи, Мбулаени (34) — южноафриканский легкоатлет, специализировался в беге на 800 метров, чемпион мира (2009), серебряный призёр летних Олимпийских игр в Афинах (2004), автомобильная авария .
 Тюльков, Борис Васильевич (78) — советский и российский писатель и журналист, государственный деятель, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Омской области (1994—1996) .

23 октября 

 Азам, Гулам (91) — бангладешский политический деятель, лидер Джамаат-и-Ислами Бангладеш (1960—2000) .
 Денма Лочо Ринпоче (86) — старейший тибетский лама .
 Лен, Тьерри (49) — французский миллионер; самоубийство .
 Манкевич, Фрэнк (90) — американский журналист, президент National Public Radio (1977—1983) .
 Михайловская, Инга Борисовна (83) — советский и российский правовед, заведующая сектором проблем правосудия Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР (1992) .
 Пахомов, Юрий Николаевич (86) — советский и украинский экономист, академик Национальной академии наук Украины, директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) НАНУ (1992—2013) .
 Пинилья, Рамиро (91) — испанский писатель .
 Питерс, Андре (83) — бельгийский футболист, чемпион Бельгии в составе «Стандарда» Льеж (1958, 1961), игрок национальной сборной (1955—1961) .
 Редже, Туллио (83) — итальянский физик, математик и политик, автор теории Редже, лауреат премии имени И. Я. Померанчука (2001), депутат Европейского парламента (1989—1994) .
 Семенюк, Виктор Фёдорович (73) — советский и российский режиссёр-документалист .
 Фальцоне, Кристофер (29) — американский пианист, лауреат IV Международного конкурса пинистов памяти Эмиля Гилельса в Одессе (2009) и международного конкурса пианистов в Орлеане (2010) .
  (33) — польская журналистка и публицист, сценарист и режиссёр документального кино .
 Элвин Стардаст (72) — британский поп-музыкант, первую известность получивший в 1961—1962 годах под псевдонимом Шейн Фентон .

22 октября 
 Агарвал, Ашок Кумар (72) — индийский оператор и режиссёр, лауреат Национальной кинопремии за лучшую операторскую работу (1980) .
 Кронк, Леонхард Антонович (82) — советский и эстонский передовик ткацкого производства, помощник мастера комбината «Кренгольмская мануфактура», Герой Социалистического Труда (1960) .
 Сафин, Ринат Ибрагимович (74) — советский спортсмен-биатлонист, чемпион Олимпийских игр в Саппоро (1972), 4-кратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1969) (о смерти объявлено в этот день) .
 Татенко, Владимир Пантелеевич (85) — советский и казахстанский режиссёр-кинодокументалист .
 Чертков, Анатолий Георгиевич (78) — советский футболист, капитан команды СКА (Ростов-на-Дону), защитник-полузащитник .

21 октября 

 Ашурлы, Мурад Заур оглы (42) — азербайджанский альпинист .
 Баррет, Джим (83) — британский футболист, выступавший за клубы «Вест Хэм Юнайтед» и «Ноттингем Форест» .
 Брэдли, Бен (93) — американский журналист, главный редактор газеты The Washington Post (1968—1991) .
 Волин, Оскар Георгиевич (83) — советский сценарист, актёр («Срочно… Секретно… Губчека») .
 Коган, Шулим Меерович (84) — советский и американский физик .
 Махдави Кани, Мохаммад-Реза (83) — иранский государственный деятель, и. о. премьер-министра Ирана (1981), министр внутренних дел (1980—1981) .
 Стивенс,Тайсон (29) — американский музыкант, один из основателей и вокалист группы Scary Kids Scaring Kids .
 Уитлэм, Гоф (98) — австралийский государственный деятель, премьер-министр Австралии (1972—1975) .
 Хант, Нельсон Банкер (88) — американский нефтяной магнат, мультимиллиардер .
 Шмид, Рудольф (63) — австрийский саночник, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1976); автомобильная авария .

20 октября 

 Бонк, Герд (63) — восточногерманский тяжелоатлет, двукратный призёр летних Олимпийских игр в в Мюнхене (1972) и в Монреале (1976), многократный чемпион мира .
 Борисов, Виктор Алексеевич (61) — советский и российский актёр театра и кино, артист Театра на Юго-Западе; заслуженный артист России (1997) .
 Бурри, Рене (81) — швейцарский фотограф .
 Гречкина, Эльза Робертовна (82) — советский и эстонский государственный деятель, министр образования Эстонской ССР (1980—1988) .
 Даланд, Питер (93) — американский тренер по плаванию, тренер женской олимпийской сборной США (1964), мужской олимпийской сборной США (1972) .
 Карати, Лилли (58) — итальянская актриса .
 Карсон, Кит (73) — американский актёр, сценарист и продюсер .
 Коган, Виктор Александрович (78) — советский и российский ученый, доктор химических наук, профессор; заведующий кафедрой физической и коллоидной химии Южного федерального университета, лауреат Государственной премии СССР (1989) .
 Маржери, Кристоф де (63) — французский бизнесмен, председатель Совета директоров и главный исполнительный директор энергетического концерна Total; авиакатастрофа .
 Рента, Оскар де ла (82) — американский модельер и дизайнер доминиканского происхождения; рак .
 Рудинский, Игорь Феликсович (60) — российский предприниматель, основатель и совладелец фармацевтического дистрибьютора «Сиа Интернейшнл ЛТД» .
 Исмаил Хуссейн (82) — малайзийский литературовед, эссеист, критик .

19 октября 

 Абасов, Магомед Абасович (Абасил Магомед) (81) — советский и российский поэт, народный поэт Республики Дагестан (1995) .
 Азарченков, Пётр Михайлович (42) — тренер сборной Украины по фехтованию, вице-президент Федерации фехтования Украины .
 Алиева, Вера Нурматовна (73) — первая женщина-архитектор Кыргызстана .
 Арндт, Хорст (80) — западногерманский гребец, серебряный призер летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Беллингем, Линда (66) — британская актриса («Романовы. Венценосная семья») .
 Гиль, Януш (63) — польский астроном и астрофизик .
 Казарес, Глория (42) — американская правозащитница и общественный деятель; рак .
 Паркс, Джерард (90) — канадский актёр .
 Паулюс, Стивен (65) — американский композитор, автор опер и хоровой музыки .
 Равенскрофт, Рафаэль (60) — американский саксофонист и композитор .
 Резкова, Милослава (64) — чешская прыгунья в высоту, чемпионка летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Холт, Джон (67) — ямайский певец и автор песен .
  (58) — аргентинский актёр театра, кино и теленовелл .

18 октября 

  (75) — уругвайский актёр-комик .
 Доркеноо, Эфуа (65) — британская медсестра ганского происхождения, активист движения за права женщин, офицер Ордена Британской империи .
  (76) — американский музыкант и автор песен (Brother Jukebox, Midnight Flyer) .
 Рискиев, Тухтапулат Турсунович (69) — советский и узбекский учёный-физик и дипломат, академик АН Узбекистана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Великобритании (2003—2007) .
 Смелянский, Александр Ильич (65) — российский бизнесмен, ресторатор .
  (98) — китайский писатель, переводчик, учёный, член Народного политического консультативного совета Китая .

17 октября 
 Бизанц, Геро (78) — немецкий футбольный тренер, главный тренер женской сборной Германии по футболу (1982—1996) .
 Броден, Клод (80) — французский фехтовальщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964) в командном первенстве на шпагах .
 Вадакария, Джемал Шалвович (77) — советский и украинский актёр театра и киноактёр-эпизодник («Встреча в конце зимы»), заслуженный артист Украины (2010) .
 Маринич, Михаил Афанасьевич (74) — советский и белорусский политик, председатель Минского городского исполнительного комитета (1990—1991), министр внешнеэкономических связей Республики Беларусь (1994—1998) .
 Накагава, Анна (49) — японская актриса («Годзилла против Кинга Гидоры»), лучшая актриса Иокогамского фестиваля (1990) .
 Оку, Дайсукэ (38) — японский футболист, игрок национальной сборной (1998—2004); автокатастрофа .
 Фокин, Виктор Иванович (74) — советский и российский строитель, поэт и прозаик, заслуженный строитель Российской Федерации (1996) .
 Эмото, Масару (71) — японский псевдоучёный, автор экспериментов, направленных на доказательство способности воды «воспринимать информацию» от окружающей среды .

16 октября 

 Апхем, Мисти (32) — американская киноактриса («Джанго освобождённый») (тело найдено в этот день) .
 Брыкин, Владимир Николаевич (77) — советский и российский тяжелоатлет и тренер .
 Нехорошев, Леонид Николаевич (83) — советский и российский кинодраматург, сценарист («Конец Любавиных», «Матерь человеческая», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Михайло Ломоносов») и редактор кино, профессор ВГИКа, заслуженный деятель искусств РСФСР (1982) .
 Пащенко, Иван Васильевич (92) — советский лётчик-штурмовик, полковник; участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945) .
  (88) — английский аристократ, герцог Мальборо (1972—2014) .
 Трайков, Боян Георгиев (82) — болгарский журналист, генеральный директор Болгарского радиовещания (1977—1981), Болгарского телеграфного агентства (1981—1990), член Центрального комитета Коммунистической партии Болгарии, сын председателя Народного собрания Болгарии Георгия Трайкова .
 Хараламбопулос, Иоаннис (95) — греческий государственный деятель, заместитель премьер-министра (1985—1988), министр иностранных дел (1981—1985), министр национальной обороны (1986—1989) Греции .
 Хаузер, Тим (72) — американский музыкант (The Manhattan Transfer) .
 Шесталов, Владимир Юванович (50) — советский и российский композитор, сын Ювана Шесталова .

15 октября 

 Головнёв, Станислав Георгиевич (78) — советский и российский инженер-строитель, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук (1994) .
 Дюбуа, Мари (77) — французская киноактриса, вдова киноактёра Сержа Руссо .
 Майлс, Грэм (73) — британский профессиональный игрок в снукер .
 Реале, Джованни (83) — итальянский философ, почётный доктор Московского государственного университета .
 Смеян, Сергей Константинович (89) — советский и украинский театральный деятель, актёр («Блокада», «По закону»), режиссёр и сценарист, профессор Академии театрального искусства им. Карпенко-Карого и Музыкальной академии им. Чайковского, народный артист Украинской ССР (1967) .
 Чир, Нестор Иванович (76) — советский и украинский поэт .

14 октября 

 Аль-Хафаджи, Ахмед (?) — иракский политический деятель, депутат парламента Ирака; теракт .
 Гюреш, Доган (88) — турецкий военный деятель, начальник Генерального штаба (1990—1994) .
 Дынкин, Константин Васильевич (94) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор Российской Федерации .
 Орищенко, Николай Николаевич (89) — советский и российский военный и педагог, полковник; участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) .
 Оуэнс, Исайя (38) — американский музыкант, клавишник группы The Mars Volta .
 Пенья, Элизабет (55) — американская киноактриса («За гранью возможного») .
 Сабаев, Сулейман Базжеевич (83) — советский и российский осетинский поэт и литературовед, профессор Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2000) .
 Станев, Иван (69) — болгарский драматург, сценарист и кинорежиссёр .
 Трефилов, Владимир Аркадьевич (70) — советский и российский спортивный преподаватель и тренер, заслуженный тренер России по лёгкой атлетике, тренер Марины Карнаущенко .
 Хлебников, Геннадий Яковлевич (82) — советский и российский литературовед и литературный критик, профессор чувашской филологии и культуры .

13 октября 

 Белл, Марк (43) — британский хаус-музыкант и музыкальный продюсер, сооснователь группы LFO .
 Брэдфилд, Джон (89) — британский биолог и предприниматель, основатель первого в Европе технопарка в Кэмбридже .
 Ингерслев, Джесс (67) — датский актёр .
 Казначеев, Влаиль Петрович (90) — советский и российский учёный в области медицины, биофизики, экологии, социологии, педагогики; доктор медицинских наук, академик РАН .
 Кафиеро, Антонио (92) — аргентинский политик, мэр провинции Буэнос-Айрес (1987—1991), премьер-министр (2001—2002) .
 Кетнер, Лэри (37) — американский баскетболист, выступавший за клубы НБА «Кливленд Кавальерс», «Индиана Пэйсерс» и «Чикаго Буллз» .
 Лейнатамм, Тармо (57) — эстонский дирижёр, политик и актёр .
 Номент, Элизабет (61) — американская актриса .
 Сегерстрём, Понтус (33) — шведский футболист, чемпион Норвегии по футболу (2008) в составе «Стабека» .
 Саренгат, Мохаммед (74) — индонезийский спринтер, чемпион Азии (1962) .
 Степанов, Юрий Борисович (67) — советский и российский промышленный и спортивный деятель, вице-президент и первый заместитель генерального директора «АвтоВАЗа», один из основателей и президент гандбольного клуба «Лада» .
 Уоррен, Дебора (55) — аргентинская актриса («История любви», «Влюблённые в танго») .

12 октября 
 Ганелин, Рафаил Шоломович (87) — советский и российский ученый-историк, член-корреспондент РАН .
 Лепешев, Иван Яковлевич (89) — советский и белорусский филолог, профессор, автор «Этимологического словаря фразеологизмов» .
 Петраччи, Энрике Сантьяго (78) — аргентинский юрист и судья, член Верховного суда Аргентины (с 1983 года) .
 Строганов, Василий Алексеевич (73) — митрофорный протоиерей, настоятель храма Вознесения Господня (малое) на Большой Никитской .
 Тельч, Роберто (70) — аргентинский футболист, четырёхкратный чемпион страны в составе «Сан-Лоренсо де Альмагро», участник чемпионата мира (1974) .
 Хибберт, Тони (96) — британский армейский офицер, кавалер Военного Креста и Ордена Британской империи .

11 октября 

 Вилимайте, Бите (71) — советская и литовская писательница, лауреат Национальной премии в области культуры и искусства (2003); инсульт .
 Гауф, Дональд (87) — канадский хоккеист, чемпион зимних Олимпийских игр в Осло (1952) .
 Санфинш, Морреу (92) — португальский футболист, выступавший за клуб «Порту» .
 Кобела, Молапо (81) — государственный деятель Лесото, министр иностранных дел (1993—1994, 1994—1995) .
 Коэн-Минц, Танхум (75) — израильский баскетболист, игрок «Маккаби» и сборной страны, девятикратный чемпион Израиля, чемпион Азии (1966) .
 Кузнецова, Елена (Алёна) Юрьевна (37) — российская актриса театра и кино .
 Симеоне, Кармело (81) — аргентинский футболист, игрок «Велес Сарсфилд», «Бока Хуниорс» и национальной сборной, трёхкратный чемпион Аргентины, чемпион Южной Америки (1959), участник чемпионата мира (1966) .
 Черкуэтти, Анита (83) — итальянская оперная певица (сопрано) .

10 октября 

 Аникеев, Игорь Алексеевич (53) — российский рок-музыкант, клавишник группы «Сектор Газа»  .
 Дадонов, Алексей Леонидович (34) — российский актёр театра и кино, артист Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, номинант на премию «Дебют» (2001) .
 Карпов, Валерий Евгеньевич (43) — советский и российский хоккеист («Трактор» Челябинск, «Металлург» Магнитогорск), чемпион мира (1993), серебряный призёр чемпионата мира (2002); последствия травмы .
 Ландовски, Павел (78) — чешский актёр («Невыносимая лёгкость бытия») и драматург, диссидент .
 Лиед, Финн (98) — норвежский военный и государственный деятель, учёный, Командор Ордена Святого Олафа и Рыцарь-Командор Королевского Викторианского ордена .
 Михайлов, Георгий Николаевич (70) — советский и российский коллекционер и диссидент, основатель и распорядитель Фонда свободного русского современного искусства .
 Ягудаев, Анатолий Михайлович (79) — советский и российский дагестанский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации (2002) .

9 октября 

 Бузанчич, Борис (85) — югославский и хорватский актёр и политик, мэр Загреба (1990—1993) .
  (55) — чешский поэт, переводчик, литературный критик .
 Горлачёв, Савва Андреевич (23) — российский актёр, солист Государственного драматического Театра на Литейном (с 2009 года); ДТП .
 Ерюхин, Игорь Александрович (77) — советский и российский военный хирург и педагог, начальник кафедры военной-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (1985—1996), член-корреспондент РАМН (2000), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1992), лауреат премии Правительства Российской Федерации 2002 года в области науки и техники .
 Кизер, Кэролин (89) — американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии (1985) .
 Коэл, Мэтт (79) — американский неонацист, лидер Национал-социалистической партии белых людей (с 1967 года), лидер Всемирного союза национал-социалистов .
 Спрулл, Роберт (96) — американский физик и деятель образования, директор Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (1963—1965), президент Рочестерского университета (1970—1984) .
 Тод, Коннелл (103) — новозеландский военный деятель и яхтсмен, Офицер Ордена Британской империи .
 Хукс, Джен (57) — американская актриса .
 Шейн, Рита (78) — американская оперная певица (колоратурное сопрано) .
 Шимук, Валерий Витальевич (76) — советский и российский спортсмен, тренер и спортивный функционер, заслуженный тренер СССР по велоспорту, главный тренер сборной Советского Союза, начальник управления зимних видов спорта Госкомспорта РСФСР, Олимпийского комитета России .

8 октября 

 Антонова, Александра Андреевна (82) — советская и российская саамская писательница, поэт, преподаватель, переводчик, исследователь фольклора, автор алфавита для кильдинского саамского языка .
 Бородакий, Юрий Владимирович (55) — советский и российский учёный в области информационных технологий, генеральный директор ОАО «Концерн „Системпром“» (с 1991 года), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007), академик РАН .
  (89) — французский актёр театра и кино .
  (87) — американский физикохимик, член Национальной академии наук США (1965), лауреат премии Вольфа (1984) и Национальной научной медали США (1989) .
 Осадчук, Пётр Илькович (76) — советский и украинский поэт, переводчик и литературный критик .
 Парс, Хейно Яакович (88) — советский и эстонский режиссёр, оператор и сценарист анимационного кино, заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1975) .
 Снайдер, Зилфа (87) — американская детская писательница .
 Тихоненко, Томас Иосифович (87) — советский и российский вирусолог, член-корреспондент ВАСХНИЛ и РАСХН (1985), лауреат премии Совета Министров СССР (1982) .

7 октября 

 Амиров, Иран Амирович (70) — казахстанский политик и общественный деятель, депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 2007 года) .
 Бойдо, Федерико (74) — итальянский актёр .
 Бокмайер, Вальтер (66) — немецкий актёр, режиссёр и сценарист, участник конкурсной программы 28-го Берлинского международного кинофестиваля («Горящие сердца»), двукратный лауреат Deutscher Filmpreis (1978, 1981)  .
 Вилков, Александр Борисович (59) — советский и российский актёр театра и кино, артист театра «У Никитских ворот» (с 1989 года), заслуженный артист Российской Федерации (2004) .
 Гольдман, Ральф (100) — американский еврейский общественный деятель, исполнительный директор (CEO) «Джойнта» (1976—1985, 1986—1988) .
 Киладзе, Ника (25) — грузинский футболист .
 Ленц, Зигфрид (88) — немецкий писатель, новеллист, драматург .
 Мочалов, Юрий Владимирович (65) — советский актёр театра и кино .
 Нандо, Орфей (82) — итальянский актёр цирка и кино («Амаркорд») .
 Пимеенок, Валентина Михайловна (91) — советская и российская актриса, солистка Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженная артистка РСФСР (1968) .
 Рябенький, Василий Иванович (55) — советский и украинский театральный деятель, генеральный директор Донецкого национального академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, заслуженный деятель искусств Украины .

6 октября 

 Бочкарёв, Радий Маркович (81) — советский и российский театральный актёр, артист и заведующий постановочной частью Малого драматического театра Санкт-Петербурга [www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/283345/bio/].
 Бугекер, Феридун (81) — турецкий футболист, участник чемпионата мира по футболу 1954 года .
 Миторай, Игорь (70) — польский скульптор .
 Муравский, Павел Иванович (100) — советский и украинский хоровой дирижёр и педагог, народный артист Украинской ССР (1960), Герой Украины (2009) .
 Потыльчак, Михаил Александрович (42) — российский футболист, нападающий («Торпедо» (Волжский), «Ротор», «Тюмень»); самоубийство .
 Селдес, Мэриэн (86) — американская актриса театра, кино, телевидения и радио, лауреат премии «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в пьесе (1967), введена в американский Зал театральной славы (1996) .
 Терханов, Сергей Яковлевич (60) — советский и российский композитор, музыковед-теоретик .

5 октября 

 Газиев, Шавкат Таирович (70) — советский актёр театра и кино («Двойной обгон») .
 Герарди, Анна-Мария (74) — итальянская актриса («Двадцатый век», «Ускользающая красота») .
 Закарлюка, Сергей Владимирович (38) — украинский футболист, полузащитник, выступавший за сборную Украины; ДТП .
 Любимов, Юрий Петрович (97) — советский и российский театральный режиссёр, актёр и педагог, художественный руководитель Театра на Таганке (1964—1984, 1989—2011), народный артист Российской Федерации (1992) .
 Пшибыльская, Анна (35) — польская актриса; рак .
 Хагстрём, Йёте (96) — шведский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) в беге с препятствиями на 3000 метров .
 Холдер, Джеффри (84) — тринидадский актёр, танцор, певец и художник, двукратный лауреат премии «Тони» (1975) .
 Чавчавадзе, Давид Павлович (90) — грузинский князь, американский публицист .
 Чезарис, Андреа де (55) — итальянский спортсмен-гонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1»; ДТП .
 Чехлотенко, Николай Ильич (86) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

4 октября 

 Дегтярюк-Меркулов, Игорь Иванович (62) — советский и российский гитарист, получивший в 1970-х годах неофициальный титул «Московский Джими Хендрикс» .
 Дювалье, Жан-Клод (63) — гаитянский государственный деятель, президент Гаити (1971—1986); сердечный приступ .
 Карвана, Угу (77) — бразильский актёр («Воздушные замки», «Берег мечты», «Лабиринт Бразилии») .
 Калитеевский, Ростислав Евгениевич (90) — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, член-корреспондент Международной академии наук высшей школы. 
 Ллойд, Джон Дж. (92) — американский художник кино («Нечто», «Большой переполох в маленьком Китае») .
 Менезиш, Родригу (40) — португальский киноактёр и певец .
 Михайленко, Борис Григорьевич (70) — советский и российский математик, академик РАН .
 ﻿ (73) — испанский актёр кино и телевидения .
 Ревир, Пол (76) — американский певец и автор песен, основатель и руководитель рок-группы Paul Revere & the Raiders .
 Серменьо, Рауль (76) — мексиканский актёр и театральный деятель  .
 Черенков, Фёдор Фёдорович (55) — советский и российский футболист, полузащитник; рекордсмен по количеству игр за «Спартак»; опухоль мозга .
 Шиджа, Вильям (67) — танзанийский политик, Генеральный секретарь Парламентской ассоциации Содружества (с 2007 года) .

3 октября 

 Албогачиева, Лейла Султановна (46) — российская альпинистка (тело найдено в этот день) .
 Алленби, Майкл (83) — британский аристократ и политик, 3-й виконт Алленби (1984—2014), вице-спикер Палаты лордов (1993—1999) .
 Богдановский, Фёдор Фёдорович (84) — советский тяжёлоатлет, чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне в полусреднем весе (1956), многократный рекордсмен мира .
 Кийко, Григорий (64) — белорусский художник, бывший политзаключенный .
 Кондратьев, Артур Фёдорович (79) — советский и российский художник .
 Марсель, Жан-Жак (83) — французский футболист, полузащитник .
 Пирютко, Юрий Минаевич (68) — советский и российский историк-краевед Санкт-Петербурга и Ленинградской области, начальник отдела мемориальной скульптуры Государственного музея городской скульптуры.
 Рейслинк, Вард (85) — бельгийский писатель .
 Топчиян, Марлен Еновкович (80) — советский и российский учёный-механик, доктор физико-математических наук, профессор, специалист в области детонации .

2 октября 

 Альтшулер, Александр Борисович (76) — русский поэт .
 Бюффьер, Андре (91) — французский баскетболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) .
 Верешков, Григорий Моисеевич (67) — советский и российский физик и педагог, профессор физического факультета Южного федерального университета .
 Голдберг, Майкл (55) — американский сценарист («Снежные псы») .
 Гусейнов, Ибрагим Абдулкеримович (79) — советский и российский дагестанский писатель, поэт, прозаик, драматург, публицист .
 Кучарски, Эдуардо (89) — испанский баскетболист, пятикратный облдатель Кубка Испании (1942, 1944, 1947, 1948, 1950), чемпион Средиземноморских игр (1955) в составе сборной Испании по баскетболу .
 Лазар, Дьёрдь (90) — венгерский государственный деятель, председатель Совета министров Венгерской Народной Республики (1975—1987) .
 Лэнг, Вон (86) — генерал-лейтенант армии США, участник Вьетнамской войны, кавалер Ордена «Легион почёта» .
 Намитоков, Кемаль Кадырович (91) — советский и украинский учёный, специалист в области электрофизики, электротехнологии, разработки электрических аппаратов и источников света, основатель научных школ по электрическим аппаратам и светотехнике .
 Пенья, Педро (84) — испанский актёр («Дежурная аптека») .
 Скоропись, Владимир Георгиевич (73) — советский и киргизский актёр театра и кино, артист Государственного академического русского театра драмы Кыргызской Республики, народный артист Кыргызстана (1994) .

1 октября 

 Де Пол, Линдсей (64) — британская певица, представлявшая страну на «Евровидении» (1977) .
 Дмитренко, Виталий Николаевич (63) — советский футболист, нападающий клуба «Кривбасс» (1976—1988) .
 Заворотнюк, Юрий Андреевич (69) — советский и российский режиссёр-постановщик и педагог, лауреат Всероссийского фестиваля документальных спортивных фильмов (1976), член Академии российского телевидения (с 2007 года), отец актрисы Анастасии Заворотнюк .
 Ковальчук, Леонид Акимович (67) — советский и украинский хирург и педагог, доктор медицинских наук (1988), профессор (1991), ректор Тернопольского государственного медицинского университета им. И. Я. Горбачевского (с 1997 года), член-корреспондент АМНУ (2003), заслуженный деятель науки и техники Украины (1996) .
 Лахат, Шломо (86) — израильский военный и политический деятель, мэр Тель-Авива (1974—1993) .
 Лебедев, Иван Данилович (98) — советский военный, полковник; участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943), участник Парада Победы 1945 года .
 Ходжсон, Морис (94) — британский бизнесмен, президент Imperial Chemical Industries (1978—1982) .